Abe de Vries (schaatser) (1907-1995), winnaar Elfstedentocht in 1933.
Abe de Vries (schrijver) (1965).